Radiant steht für:

 Radiant (Einheit), eine Einheit für ebene Winkel
 Radiant (Astronomie), der virtuelle Ausgangspunkt einer Meteorerscheinung
 Radiant (CMS), ein webbasiertes Content-Management-System
 Radiant (Comic), ein Comic von Tony Valente
 GtkRadiant, ein Editor für Spiele, die auf der Quake-Engine basieren
 Radiant-Gletscher, Gletscher an der Ostseite des Royal-Society-Gebirges
 Radiant (Schiff), 110 m lange Motoryacht von Abdulla Al Futtaim

Siehe auch: